Campine – Razza di pollo originaria delle Fiandre
 Campine – Campine in francese e De Kempen in olandese, è una regione naturale situata principalmente nel nord-est del Belgio e in parte nei Paesi Bassi